Penha steht für:

 Penha (Santa Catarina), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina
 Penha (São Paulo), ein Stadtbezirk von São Paulo
 Penha (Rio de Janeiro), eine Verwaltungsregion von Rio de Janeiro
 Penha de França, eine Gemeinde im 4. Bairro der portugiesischen Hauptstadt Lissabon
 Penha Garcia, eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Idanha-a-Nova
 Serra da Penha, gut 600 Meter hoher Berg bei Guimarães, Portugal

Penha ist der Familienname folgender Personen:

 Bosco Penha (* 1937), indischer Priester und Weihbischof in Bombay